Abdila foi um cruel perseguidor dos cristãos em Espanha no reinado do Imperador Justino.

História da Espanha